7 cieków w Polsce:
 Głęboki – potok, dopływ Bereźnicy
 Głęboki – potok, dopływ Czernej
 Głęboki – potok, lewy dopływ Osławy (uchodzi k. wsi Szczawne)
 Głęboki – potok, prawy dopływ Osławy (uchodzi k. wsi Mików)
 Głęboki – potok, dopływ Pasternika
 Głęboki – potok, lewy dopływ Sanu (uchodzi k. wsi Zatwarnica)
 Głęboki – potok, lewy dopływ Sanu (uchodzi k. wsi Procisne, spływa z góry Prypiczek)

Zobacz też 
 Głęboki Potok, Głęboki Rów, Głęboki Bród, Głęboki Nurt, Głęboki Worek, Głęboki Dół, Głęboki Żleb, Głęboki Kąt
 Głęboka